Collegio elettorale di Fidenza – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Fidenza – collegio elettorale del Senato della Repubblica